Cal Costa (l'Estany), masia al Mianès
 Cal Costa (Tàrrega), casa a l'Urgell
 Cal Costa (Vallcebre), masia al Berguedà